Fruchtmann ist der Familienname folgender Personen:

 Benno Fruchtmann (1913–2004), deutsch-israelischer Schriftsteller
 Karl Fruchtmann (1915–2003), deutscher Regisseur, Autor und Filmemacher